

Patronyme et articles liés 
 Jean Corvin (Hunyadi) (1387-1456).
 Château des Corvin, Hunedoara.
 Ladislas Hunyadi (1431-1457).
 Mathias Corvin (Hunyadi) (1443-1490).
 Bibliothèque de Matthias Corvin.
 Casa Matei Corvin (la maison de Matei Corvin).
 Laurent Corvin de Nowy Targ (1465-1527), humaniste silésien, professeur à l'université de Cracovie.
 Michel Corvin.
 Michael Corvin.
 Zygmunt (de Corvin)-Krasiński (Korwin-Krasiński) (1812-1859), comte, écrivain, dramaturge, figure éminente du romantisme.

Toponymes 
 Corvin, quartier du  de Budapest.
 Corvin, centre commercial de Budapest.
 Château des Corvin, plus grand château de Roumanie.

Autres 
 Paradisier corvin, espèce de passereau.
 La Corvin Film, société de production hongroise.

Voir aussi 
 Korvin, Korwin
 Janusz Korwin-Mikke

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme